Араб может означать:
 Араб — представитель семитской этноязыковой группы, населяющей государства Ближнего Востока и Северной Африки.

Топонимы

Азербайджан 
 Араб — село в Агдашском районе Азербайджана.
 Араб — село в Хачмазском районе Азербайджана.
  — село в Масаллинском районе Азербайджана.
  — село в Евлахском районе Азербайджана.
 Арабоджагы — село в Агдашском районе Азербайджана.
 Арабхана — село в Кюрдамирском районе Азербайджана.
  — село в Кюрдамирском районе Азербайджана.
  — село в Шарурском районе Азербайджана.

Иран 
  — село в иранском остане Северный Хорасан.
  — село в иранском остане Фарс.
  — село в иранском остане Фарс.
  — село в иранском остане Южный Хорасан.

США 
  — город в американском штате Алабама.
  — община (невключённая территория) в штате Миссури.

Фильмы 
  — американский немой фильм 1915 года.
  — американский немой фильм 1924 года.

Персоналии 
 Араб — один из сыновей сельджукского султана Рума Кылыч-Арслана I.
 Филипп I Араб — римский император в 244—249 годах.
  — французский футболист.
  — британская музыкантка персидского происхождения.
 Араб, Самир — мальтийский футболист.

Издания 
 Arab Times — американская газета, выходящая на арабском и английском языках.
  — первая катарская газета.
  — британская газета.
  — бахрейнский телеканал.
  — британский журнал.
  — саудовская газета на английском языке.
  — кувейтская газета на английском языке.

Музыка 
 Killing an Arab — дебютный сингл британской рок-группы The Cure.
  — песня американского рэпера Баста Раймса.
  — шотландская рок-группа.
  — песня британской группы Coil.
  — песня Рея Стивенса.

Прочее 
 Arab Bank — иорданский банк.
 Sunbeam Arab — британский поршневой 8-цилиндровый V-образный авиадвигатель.
  — британская скаковая лошадь.
  — автомобиль, производившийся в Англии в 1926—1928 годах.
  — тип британских канонерок.
  — сеть ресторанов индийской кухни в ОАЭ.
  — паб в Лондоне.
  — графические мемуары франко-сирийского художника Рияда Саттуфа.